Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 19 февраля. Местом проведения соревнований стал конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 17:30 по местному времени (UTC+4). В женской гонке на 5000 метров приняли участие 16 спортсменок из 10 стран. 

Олимпийской чемпионкой второй раз подряд на этой дистанции стала чешская конькобежка Мартина Сабликова. В борьбе за третье место россиянка Ольга Граф, установившая рекорд России, уступила Карин Клейбёкер всего 0,11 сек.

Рекорды

Результаты 

 I — внутренняя дорожка, О — внешняя дорожка.

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр